House of Wax (1953)
 House of Wax (2005)